Бокиљас има више значења:

 Бокиљас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бокиљас (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бокиљас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Бокиљас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику